Ženská dvouhra Monterrey Open 2020 probíhala v první polovině března 2020. Do singlové soutěže monterreyského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo třicet dva hráček. Dvojnásobnou obhájkyní titulu byla španělská tenistka Garbiñe Muguruzaová, která do turnaje nezasáhla.

Vítězkou se stala nejvýše nasazená Ukrajinka Elina Svitolinová, jež v tříhodinovém finále zdolala českou turnajovou devítku Marii Bouzkovou po třísetovém průběhu 7–5, 4–6 a 6–4. V rozhodující sadě si vypracovala vedení gemů 5–2, ale Češka si ztracené podání vzala zpět. Za stavu 4–5 však Bouzková o servis znovu přišla. Ukrajinská světová sedmička tak vyrovnala poměr vzájemných zápasů na 1–1, když Češce skrečovala na zářijovém Guangzhou International Women's Open 2019 v Kantonu. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo čtrnáctý singlový titul na okruhu WTA Tour a první od triumfu na Turnaji mistryň 2018. Jednadvacetiletá Bouzková se probojovala do prvního finále WTA v kariéře. Bodový zisk ji debutově posunul mezi elitní světovou padesátku, na 47. místo.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Monterrey Open
WTA Tour 2020